Kraftwerk Geesthacht bezeichnet verschiedene Kraftwerke in der Nähe von Geesthacht:
 das Pumpspeicherkraftwerk Geesthacht
 das Kernkraftwerk Krümmel bei Geesthacht
 das geplante Laufwasserkraftwerk bei der Staustufe Geesthacht